Кубок португальської ліги 2016–2017 — 10-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). Титул вперше здобув Морейренсе.

Календар

Перший раунд 
Команда Академіку (Візеу) пройшла до наступного раунду після жеребкування.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 липня 2016

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2016

|}

Груповий етап

Група А 

|valign="top"|

Група В 

|valign="top"|

Група С 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 січня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 січня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Сторінка змагань на LPFP  
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2016–2017
2016 у футболі
2017 у футболі
2016 у португальському спорті
2017 у португальському спорті